Абра́м Ильи́ч Рейтбла́т (род. 5 апреля 1949, посёлок Гастелло, Сахалинская область, СССР) — российский социолог культуры,  литературы, библиотечного дела, театра, библиограф. Кандидат педагогических наук.

Биография 
Родился в семье военнослужащего. Окончил философский факультет МГУ (1972), с 1975 года работал в научно-исследовательском отделе Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ныне — РГБ). Занимался историей и социологией чтения. Кандидат педагогических наук (1982, диссертация «Методология и методика изучения динамики чтения в массовых библиотеках»). В настоящее время — заведующий сектором редких книг Российской государственной библиотеки по искусству, заведующий отделом библиографии в журнале «Новое литературное обозрение», ведёт серию русских мемуаров в одноимённом издательстве.

Исследовательская и издательская деятельность 
Публикуется с 1981 года. Автор работ по истории русской литературы, театра, библиотечного дела, истории и социологии массового чтения. Подготовил к печати сборники русской лубочной прозы, уголовного романа, сочинений Ф. В. Булгарина, трудов А. В. Ратнера и др. Автор многих десятков статей в фундаментальном биографическом словаре «Русские писатели. 1800—1917» (с 1989 года).

Труды

Авторские книги 
 Книга, чтение, библиотека: зарубежные исследования по социологии литературы (1982, в соавт. с Л. Д. Гудковым и Б. В. Дубиным)
 Книга, чтение, библиотека: советские исследования по социологии чтения, литературы, библиотечного дела (1987, в соавт. с Т. Фроловой)
 От Бовы к Бальмонту: очерки по истории чтения в России во второй половине XIX века (1991)
 Чтение в России в XIX — начале XX века. Аннотированный библиографический указатель (1992)
 Как Пушкин вышел в гении: историко-социологические очерки о книжной культуре пушкинской эпохи (2001)
 «От Бовы к Бальмонту» и другие работы по исторической социологии русской литературы (2009)
 Писать поперёк: статьи по биографике, социологии и истории литературы (2014)
 Фаддей Венедиктович Булгарин: идеолог, журналист, консультант секретной полиции (2016)

Подготовленные и комментированные издания 
 Лубочная книга (1990)
 Уголовный роман (1992)
 Нат Пинкертон, король сыщиков (1994)
 Чтение в дореволюционной России (1995)
 Свешников Н. И. Воспоминания пропащего человека (1996)
 Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III отделение (1998)
 Книга и читатель 1900—1917: Воспоминания и дневники современников (1999)
 Амфитеатров А. В. Жизнь человека, неудобного для себя и многих (2004)
 Лубочная повесть: антология (2005)
 Конспект времени: труды и дни Александра Ратнера (2007)

Ссылки 
 
 Работы по истории цензуры

Социологи по алфавиту
Социологи СССР
Социологи России
Социологи литературы
Литературоведы СССР
Библиотековеды СССР
Библиографы СССР
Литературоведы России
Библиотековеды России
Библиографы России
Выпускники философского факультета МГУ
Сотрудники Российской государственной библиотеки